El término plena puede referirse a:

 Plena (Panamá), beso, roce, contacto, género musical panameño.
 Plena (Puerto Rico), género musical folclórico puertorriqueño.
 Plena uruguaya, género musical del Uruguay.